Nota: Não confundir com Priscila Sol, uma atriz homônima de telenovelas.

Priscilla Sol  (Curitiba, 13 de janeiro de 1981) é uma modelo e atriz pornográfica brasileira.

Carreira 
Contratada como estrela número um da produtora Marc Dorcel, a maior da França e uma das maiores da Europa, Priscila Sol é destaque na indústria pornográfica mundial: reconhecida e premiada em diversos eventos do gênero, recebeu prêmios em festivais eróticos de Praga, Berlim e Varsóvia, onde ganhou como revelação e melhor atriz pornô do ano. Posou para o calendário da revista Max, em Paris, cujas fotos foram feitas por Bettina Rheims, conhecida por um célebre retrato oficial do presidente Jacques Chirac. "Veja o nível na França: a fotógrafa do presidente faz fotos de atriz pornô", diz Priscila.

Prêmios
 2004: Venus Award – Best New Starlet Female – France
 2007: Indicada ao AVN Award – Female Foreign Performer of the Year
 2007: Indicada ao AVN Award – Best Sex Scene in a Foreign-Shot Production (Pornochic 9: Sonya & Priscila – indicada com Stacy Silver, JPX, Claudio Melone, Neeo & Charlie)

Filmografia parcial 
 Cabaret Sodom Club (2004)
 Priscila's Peep Show Fantasy (2005)
 Russian Institute: Lesson 3 (2005)
 Pornochic 6: Priscila (2005)
 Priscila's Initiation (2006)
 Priscila Ibiza Paradise (2006)
 Priscila Sol Infinity (2006)

Ligações externas 
 
 Reportagem da Revista Época sobre Priscila Sol
 

Atrizes pornográficas do Brasil
Modelos eróticas
Naturais de Curitiba